Kombinace písmen X a I může znamenat:

XI 
 číslo 11 římskými číslicemi

Xi 
 čínské „Si“ (v Pchin-jinu), např.:
 Si Ťin-pching (Xi Jinping)
 řecké písmeno Ξ, ξ (ksí, angl. xi)